Loutsa (Greco Λούτσα, plurale Loutses) può essere riferito a diversi toponimi in Grecia: 

  Loutsa, antico nome di Artemis, in Attica Orientale;
Loutsa (Eubea), insediamento nella municipalità di Dirfi, in Eubea;
Loutsa (Prevesa), comunità di Fanari, nella prefettura di Prevesa in Epiro;
Loutsa (Modone), villaggio della comunità di Modone nel comune di Pylos-Nestoras,  nel Peloponneso (unità periferica della Messenia);
Loutses, villaggio nella municipalità di Thinali, nell'isola di Corfù.